Кофрадија има више значења:

 Кофрадија (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Кофрадија (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Кофрадија (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Кофрадија (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Кофрадија (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Кофрадија (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Кофрадија (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Кофрадија (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Кофрадија (Чијетла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Кофрадија (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кофрадија, Кофрадија де Лејва Солано (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кофрадија (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кофрадија (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кофрадија (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Кофрадија (Табаско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику